Lipton International Players Championships 1987 var den tredje udgave den turnering, som senere udviklede sig til Miami Open. Turneringen blev afviklet i perioden 23. februar - 8. marts 1987, og den blev for første gang spillet på det sted, som skulle vise sig at blive turneringens faste hjemsted: Crandon Park i Key Biscayne, Florida, USA.

Turneringen bestod af en herresinglerække med 128 spillere og en herredoublerække med 64 par, der var en del af Grand prix-serien i tennis 1987, en damesinglerække med 128 spillere og en damedoublerække med 64 par, der var en del af WTA Tour 1987 samt en mixed double-række. I herresingleturneringen blev alle kampene spillet bedst af fem sæt, hvilket var en ændring i forhold til de to første år, hvor de herresinglekampene i de fire første runder var blevet spillet bedst af tre sæt.

Herresinglefinalen var en ren tjekkoslovakisk affære, hvor Miloslav Mečíř besejrede den forsvarende mester Ivan Lendl med 7–5, 6–2, 7–5. Damesinglefinalen var en gentagelse af finalen fra året før, og også i denne finale måtte den forsvarende mester, Chris Evert, strække våben, idet Steffi Graf sejrede med 6–1, 6–2. Herredoubletitlen blev vundet af Paul Annacone og Christo van Rensburg, der gentog deres triumf fra 1985, da de vandt med 6–2, 6–4, 6–4 over Ken Flach og Robert Seguso. I damedouble vandt Martina Navratilova og Pam Shriver begge deres anden titel i turneringens historie, idet de begge tidligere havde vundet titlen med en anden makker. I finalen vandt de over Claudia Kohde-Kilsch og Helena Suková med 6–3, 7–6(6). Og sidste men ikke mindst gik mixed double-titlen til Miloslav Mečíř og Jana Novotná, der besejrede Christo van Rensburg og Elna Reinach i finalen med 6–3, 3–6, 6–3.

Finaler

Resultater

Herresingle

Ottendedelsfinaler, kvartfinaler, semifinaler og finale

Første, anden og tredje runde

Damesingle

Fjerde runde, kvartfinaler, semifinaler og finale

Første, anden og tredje runde

Herredouble

Kvartfinaler, semifinaler og finale

Første, anden og tredje runde

Damedouble

Kvartfinaler, semifinaler og finale

Første, anden og tredje runde

Mixed double

Kilder / eksterne henvisninger

Resultater 
ATP World Tour – Scores archive – Miami 1987 - Men's Singles 
ATP World Tour – Scores archive – Miami 1987 - Men's Doubles 
WTA - Archive - Miami 1987 

Grand prix-serien i tennis 1987
WTA Tour 1987
1987